Kršćanstvo je među dvjema najzastupljenijim vjerama u Bosni i Hercegovini.

Povijest
Bosna i Hercegovina je nekad bila kršćanska zemlja, a posljedica osmanskih osvajanja je da je danas podjednak broj katolika i muslimana.

Galerija

Izvori